«Униа́н Лейри́я» () — португальский футбольный клуб из города Лейрия в одноимённом округе в центральной Португалии. Клуб основан в 1966 году, домашние матчи проводит на стадионе «Магальяйнш Песоа», вмещающем 24 000 зрителей. Лучшим результатом являются 5-е места в сезонах 2000/01 и 2002/03 в Примейре.

Краткая история 
Клуб был основан в 1966 году. Историческое центрально-португальское противостояние между «Лейрией», «Навалом», «Бейра-Маром» и «Академикой» обычно складывается в пользу «Лейрии».

Лучший период в пятидесятилетней истории «Лейрии» пришелся на начало 2000-х. Вместе с Дерлеем в составе клуб финишировал на пятом месте в примейре и нанял на работу Жозе Моуринью. Зимой 2002-го его команда шла третьей, опережая «Бенфику» и «Порту», но не дожидаясь окончания сезона, Жозе возглавил «Порту». В итоге «Лейрия» пришла к финишу седьмой, в следующем сезоне добралась до финала Кубка Португалии, а затем дебютировала в кубке Интертото. Стартовав с третьего раунда и обыграв по сумме двух матчей сербский «Хайдук», «Лейрия» пробилась во второй квалификационный раунд кубка УЕФА, где уступила немецкому «Байеру-04».

В сезоне-2007/08 команда выиграла всего три матча, оказалась в сегунде, но вернулась в Лигу Сагриш уже на следующий год и стала толкаться в середине таблицы, пока не возникли серьезные финансовые проблемы. По ходу сезона-2011/12 в клубе на несколько месяцев задерживали зарплату. Президент подал в отставку, а многие футболисты расторгли контракты. В результате на матч против «Фейренси» в составе «Лейрии» вышло только восемь игроков. Клуб снова вылетел из примейры и очутился уже в третьей португальской лиге, потому что не успел собрать команду и подготовить все документы для заявки в сегунду. Летом 2013-го «Лейрия» была объявлена банкротом.

В 2014 году клуб начал сотрудничать с молдавско-российским бизнесменом, инвестором и главой спортивного агентства «D-Sports» Александром Толстиковым и в клубе появились молодые российские футболисты — Юрий Бавин (20 лет, центральный полузащитник, ЦСКА), Алексей Панфилов (21 год, крайний нападающий, «Зенит»), Виталий Лысцов (19 лет, центральный защитник, «Локомотив»), Александр Ломакин (20 лет, центральный полузащитник, «Локомотив»), Кирилл Костин (21 год, правый защитник, «Зенит»), Евгений Тюкалов (23 года, нападающий, «Амкар») и Егор Никулин (18 лет, атакующий полузащитник, «Чертаново»).

3 июля 2015 года клуб снова получил статус профессионального и стал называться União de Leiria Sociedade anónima desportiva. Президентом стал Александр Толстиков. В сезоне-2015/16 перед клубом была поставлена задача выхода в Сегунду, а в 2017 году — выход в премьер-лигу. В течение 2015 года некоторые российские игроки покинули команду: Виталий Лысцов и Иван Злобин пополнили состав «Бенфики», Томас Рукас — «Хетафе», Юрий Бавин — «Зенит-2». Клуб продолжил подписывать молодых российских игроков — пришли Анатолие Николаеш (ЦСКА) и Артём Ярмоленко («Динамо» Киев).

4 мая российский предприниматель был задержан португальской полицией по делу о подделке документов, мошенничестве, отмыванию денег и связях с организованной преступностью.
29 июня прошло заседание суда, после которого он был выпущен на свободу.

Основной состав 
Сезон 2020/2021

|-
! colspan="11" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="11" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="11" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="11" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

Статистика сезонов

Достижения

Национальные 
 Кубок Португалии
 Финалист: 2002/03
 Суперкубок Португалии
 Финалист: 2003
 Сегунда лига
 Победитель: 1997/98
 Сегунда дивизиу
 Победитель: 1980/81

Международные 
 Кубок Интертото
 Победитель: 2007

Фанаты 
Самая известная группировка фанатов «Лейрии» известны в Португалии как «Френте Лейрия» ( — фронт Лейрии).

Известные игроки и тренеры 

  Марку Айроза
  Кинзинью
  Хосе Шаффер
  Дерлей
  Элтон
  Сайду Панандетигири
  Кваме Айю
  Нии Лэмпти
  Джанини
  Тахар Эль-Халеж
  Антоний Лукасевич
  Андре Алмейда
  Угу Алмейда

  Нуну Валенте
  Бруну Вали
  Паулу Дуарти
  Паулу Коштинья
  Андре Маркеш
  Паулу Машаду
  Жуан Паулу
  Тьягу
  Фабиу Фелисиу
  Моду Сугу
  Ян Облак
  Петар Крпан
  Мануэль Итурра

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт (порт.) 
 «Френте Лейрия» (порт.)

Футбольные клубы Португалии
ФК «Униан Лейрия»